Луков — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Луков, Вадим Борисович (1953—2016) — советский и российский дипломат.
 Луков, Валентин Стоянов (род. 1955) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Луков, Валерий Андреевич (1948—2020) — советский и российский социолог и культуролог.
 Луков, Владимир Андреевич (1948—2014) — советский и российский литературовед, культуролог.
 Луков, Владимир Викторович (1957—2022) — российский физикохимик, доктор химических наук.
 Луков, Григорий Демьянович (1910—1968) — советский психолог.
 Луков, Иван Цонев (1871—1926) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант.
 Луков, Леонид Давидович (1909—1963) — советский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
 Луков, Парамон Павлович (1915—2000) — марийский советский писатель, педагог, заслуженный учитель школы Марийской АССР.
 Луков, Фёдор Алексеевич (1761—1813) — русский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Луков, Христо Николов (Христо Колев Луков; 1888—1943) — генерал-лейтенант, военный министр Болгарии.

Топонимы 
 Луков — посёлок городского типа в Турийском районе Волынской области Украины.
 Луков — село в Рожищенском районе Волынской области Украины.
 Луков () — город Луккау в Германии, земля Бранденбург.
 Луков, Лукув () — город в Польше, Люблинское воеводство, Лукувский повят.
 Луков переулок — улица в Красносельском районе Москвы.